JumboMail è un servizio basato su cloud gratuito per l'invio e la memorizzazione di file di grandi dimensioni. Lo scopo del servizio è fornire agli utenti la gestione e la manipolazione di file di grandi dimensioni in rete, che non possono essere trasferite tramite servizi di posta elettronica regolari. Il servizio consente di condividere file di ogni tipo via e-mail, tra cui immagini, video, file musicali, documenti e altro ancora.

Storia 
JumboMail è stata fondata nel 2010 da due fratelli, Eran E Shahar Ronen, ed è considerato il servizio israeliano di maggior successo nel campo di invio di file di grandi dimensioni, con oltre 300.000 utenti ogni mese.

Dal 2016 JumboMail è disponibile con una nuova interfaccia e un nuovo modello di business che include la possibilità di inviare file fino a 5 GB gratuitamente e 250GB a pagamento. JumboMail Israele è il primo servizio per offrire la condivisione di file fino a 5GB gratuitamente.

Funzionamento 
La condivisione di file avviene compilando un modulo che include la capacità per l'invio di fino a 50 destinatari (indirizzi e-mail) o caricare e scaricare file direttamente dal server senza inserire un destinatario specifico. Dopo aver compilato il modulo utente seleziona i file da caricare. Dopo aver caricato i file, il mittente riceve un link per scaricare supporto, che può essere consultato on-line e file scaricato sul computer.

I file condivisi sono memorizzati per 7 giorni, dopodiché vengono eliminati. Come parte del servizio è possibile acquistare un abbonamento che permette di salvare i file per un periodo di tempo maggiore.

Elenco Note

Collegamenti esterni 
 

File sharing